

Крамажево — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Крамажево — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Крамажево — село в гміні Єзьорани Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства